Hail! South Dakota!, écrite en 1943, est la chanson officielle de l'État américain du Dakota du Sud. Elle a été écrite et composée par DeeCort Hammitt (1893-1970).

Paroles 

Chanson américaine
Symbole du Dakota du Sud
Chanson officielle d'un État américain